NL puede referirse a:
 Código ISO para los Países Bajos (Nederland).
 Código ISO para el idioma neerlandés.
 En teoría de la complejidad computacional, NL es la clase de complejidad de los problemas que pueden ser resueltos en espacio logarítmico con una Máquina de Turing no determinista.
Siglas del estado de Nuevo León, en México.

Siglas